Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1973 года — шестой чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Ленинграде (СССР) с 20 марта по 27 марта 1973 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная СССР.

Группа А

Итоговая таблица 

Сборная ФРГ выбыла в группу В.

Призы и награды чемпионата 

Победу в Фейр-плее одержала сборная Финляндии.

Группа В 
Матчи прошли в марте — апреле 1973 года в Нидерландах.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Сборная Польши вышла в группу А.

Ссылки 
 Архив

1973
1973 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в СССР
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Март 1973 года
Чемпионаты Европы в 1973 году
Чемпионаты Европы в СССР
1973 год в Санкт-Петербурге